Церковь Димитрия Солунского в Дымковской слободе — пятиглавый православный храм в городе Великий Устюг, построенный в самом начале XVIII века. Памятник культурного наследия федерального значения.

История храма 
Ансамбль храмов бывшего села Дымково расположен на правом берегу реки Сухоны. Некоторые краеведы утверждают, что деревянные церкви были возведены здесь ещё в конце XIV века в память об участии устюжан в Куликовской битве. Храмы не раз подвергались пожаром. В 1539 году, как свидетельствует летопись, татары сожгли две деревянные церкви в Дымковской слободе.

Начало строительства холодной каменной церкви в Дымково состоялось 6 апреля 1700 года. Завершилось строительство в 1708 году. По окончании отделочных работ было произведено освещение храма во имя великомученика Дмитрия Солунского, чин совершил преосвященный Иосиф, архиепископ Великоустюжский и Тотемский 6 июля 1709 года. В середине XVIII века рядом в южной стороне была построена тёплая церковь во имя преподобного Сергия Радонежского.

В 1859 году купцы Илья Яковлевич Грибанов и Павел Максимович Жилин сделали пожертвования на строительство каменной ограды вокруг церквей. Здесь были обустроены с восточной и южной стороны ворота, а также установлены две небольшие башенки на юго-восточном и северо-восточном углах.

В 1929 году храм был закрыт. В советское время строение использовалось под библиотеку, музей, клуб и даже санаторий. Некоторое время здесь были обустроены складские помещения. В настоящее время строение церкви Дмитрия Солунского принадлежит на праве оперативного управления за Великоустюгским государственным музеем-заповедником.

В 1984 году церковь подверглась нападению и были похищены десять икон праздничного чина, все они переправлены за рубеж. Произведения были найдены в частной коллекции и выкуплены Михаилом Юрьевичем Абрамовым, а в 2012 году переданы безвозмездно в Великоустюгский государственный музей-заповедник.

Архитектура 
Храм Дмитрия Солунского принадлежит к памятникам переходного периода от местных традиций XVII века к образцам эпохи барокко. Сооружение являлось главным храмом прихода.

Декорированные изразцы фризы и два ряда закомар завершают основной объём храма и его двухсветный четверик. Венцом здания служат пятиглавие на восьмигранных барабанах. Кованные кресты с сиянием венчают эти барабаны. Трёхапсидный алтарь примыкает к церкви с востока, а трапезная в один этаж и высокая шатровая колокольня находятся с западной стороны.

Декор здания имеет оригинальности и своеобразия: северная сторона стены лишена украшений, а на других фасадах пилястры декорированы спаренными полуколоннами и ширинками. Фигурный кирпич нескольких типов обрамляет наличники окон. Перспективные порталы из фигурного кирпича украшают южный и западный входы. Живописное крыльцо-сень с витыми столбами выстроено на южной стороне. Ширинки и карнизы скромно украшают колокольню.

Хорошо сохранившийся интерьер является особенностью храма. Возведённый в XVIII веке барочный золочёный резной иконостас размещён в главном храме. Иконостас имеет пять ярусов, которые разделены горизонтальными карнизами, по вертикали расположены колонки. Ещё один двухъярусный иконостас размещён в трапезной, он сделан в XIX веке.

В киоте над алтарём на восточном фасаде находится пятиметровая фреска с многофигурной композицией: в центре изображён Спас-Вседержитель, над которым в облаках — Господь Саваоф и Святой Дух, два ангела.

В XX веке, при советской власти с колокольни убрали 8 колоколов. Была полностью уничтожены деревянная лестница и кованая решетка прохода к киоту над алтарём. Демонтирована каменная ограда, в память о которой остались лишь ворота и частично сохранившаяся угловая юго-восточная башенка.

Примечания

Литература 
 Бысть на Устюзе…Историко-краеведческий сборник. — Вологда. 1993.
 Капустина А. В., Сыроватовская Л. Н., Чебыкина Г. Н. Великий Устюг. — Великий Устюг, 2007, С.96.
 Степановский И. К. Вологодская старина. Историко — Археологический сборник. Вологда. 1890.
 Титов А. А. Летопись Великоустюжская. — Москва, 1889 г.
 Шильниковская В. П. Великий Устюг. Стройиздат. — Москва, 1973. (Второе издание. М., 1987.)

Ссылки 
 Церковь Димитрия Солунского в Дымковской слободе
 Исторические известия. Димитровская церковь
 Храм Димитрия Солунского

Храмы Великого Устюга